Коалиция на недоволните е политическа коалиция основана през 2017 г. Съставена е от 3 партии – Българска социалдемокрация – Евролевица, Българска социалдемократическа партия и Християнсоциален съюз.

Избори

Парламентарни избори 2017 г. 

Коалицията взима участие в предсрочните парламентарни избори през 2017 г. Регистрирана е с Решение номер 4247–НС от 7 февруари 2017 г. на ЦИК. Първи в листите от Бургас и Варна са Жорж Ганчев и Александър Томов.

Резултати

На парламентарните избори през 2017 г. избори получава 0,17% подкрепа, или 5 945 действителни гласа. Резултати по избирателни райони:

Вижте също 

 Списък на политическите коалиции в България

Източници

Външни препратки 
 Официална страница на коалицията във Фейсбук
  Представяне на коалицията по случай парламентарните избори през 2017 г. в предаването „Денят започва“ по БНТ 1
  „Лицата на Коалиция на недоволните“, 7 март 2017 в официалния уебсайт на Българска социалдемокрация

Политически коалиции в България
Основани в България през 2017 година